Reeves peut désigner :

Patronyme 

 Bass Reeves (1838-1910), premier shérif adjoint noir de l'United States Marshals Service à l'ouest du Mississippi ;
 Billie Reeves (1864-1943), acteur britannique ;
 Bryant Reeves (né en 1973), joueur de basket-ball américain ;
 Carl Nicholas Reeves (né en 1956), archéologue-égyptologue anglais ;
 Del Reeves (1932-2007), chanteur de musique countryaméricain ;
 Dan Reeves (1944-2022), joueur et entraîneur de football américain ;
 Dianne Reeves (née en 1956), chanteuse de jazz américaine ;
 George Reeves (1914-1959), acteur américain ;
 Harry Reeves, animateur et scénariste américain ;
 Hubert Reeves (né en 1932), astrophysicien canadien et français ;
 John Morris Reeves (1909-1978), écrivain britannique dont le pseudonyme était James Reeves ;
 Josh Reeves (1990-), joueur de rugby à XV brésilien d'origine néo-zélandaise ;
 Keanu Reeves (né en 1964), acteur canadien ;
 Kenzie Reeves (1997-), actrice pornographique américaine ;
 Khalid Reeves (né en 1972), joueur de basket-ball américain ;
 Marjorie Reeves (1905-2003), historienne et pédagogue britannique ;
 Martha Reeves (née en 1941), chanteuse américaine (Martha and the Vandellas) ;
 Maud Pember Reeves (1865-1953), réformatrice sociale et féministe néo-zélandaise ;
 Matt Reeves (né en 1966), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Michael Reeves (1943-1969), réalisateur et scénariste britannique ;
 Nicolas Reeves (né en 1957), artiste et chercheur québécois ;
 Philip Arthur Reeves (1893-1971), acteur anglais ;
 Richard Reeves (1912-1967), acteur américain ;
 Richard Reeves (1936-2020), journaliste et auteur américain ;
 Robert Reeves (1912-1945), écrivain américain de roman policier ;
 Ruth Reeves  (1892–1966), peintre et artiste textile américaine ;
 Ryan Reeves (1981-), catcheur américain ;
 Saskia Reeves (1961-), actrice anglaise ;
 Sims Reeves (1821-1900), ténor anglais ;
 Steve Reeves (1926-2000), bodybuilder, acteur et auteur américain ;
 Stevie Reeves (né en 1967), coureur automobile américain.
 William Pember Reeves (1857-1932), personnalité politique néo-zélandaise.

Toponyme 

 Comté de Reeves aux Etats-Unis
 Reeves en Louisiane
  en Géorgie
  en Irlande

Bateaux

Prénom

Voir aussi 
 Reeve 
 

Homonymie de bateaux
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom anglais